Юлия Марковна Алиханова (род. 17 июня 1936, Ленинград) — советский и российский , -индолог, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, специалист по древней и средневековой литературе Индии.

Биография 
Юлия Марковна Алиханова родилась 17 июня 1936 г. в Ленинград. в 1955 г. поступила в Институт восточных языков при МГУ. После окончания университета в 1960 г., поступила в аспирантуру. В 1963 г. начала преподавать в Институте восточных языков (Институте стран Азии и Африки).

В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию «Трактат Анандавардханы о поэзии». С 1976 г. — доцент кафедры филологических наук ИСАА. В 1993 г. стала научным сотрудником Института восточных культур Российского государственного гуманитарного университета. Участник московского семинара «Культура как способ смыслополагания» (РГГУ).

В 2001 г. присвоено почётное звание Заслуженного преподавателя МГУ.

Разработаны лекционные курсы «Введение в литературоведение», «История всемирной литературы. Древность. Индия, Иран», «История древнеиндийской литературы», «Введение в индийскую спецфилологию».

Научная деятельность 
Основная область научных интересов — история литературы Индии эпохи древности и раннего Средневековья, древнеиндийский театр, древняя и раннесредневековая литературная теория.

Литературные и эстетические теории древней Индии анализировались автором на основе трактата Анандавардханы «Дхваньялока» («Свет дхвани») и учения Абхинавагупты. Трактат первого был переведен исследователем (1974) и стал основным источником для анализа в диссертации. Эстетическому учению кашмирского философа и мистика Абхинавагупты (X-Xl вв.) посвящен ряд статей, кроме того, Ю. М. Алихановой выполнен перевод фрагментов сочинений, в которых упоминаются его взгляды.

Буддийские сказания («Утпала». Кн.1) (1992), собранные и переведенные совместно с А. В. Парибком, представляют собой собрание памятников древнеиндийской литературы − джатаки, романтические легенды, сказания, отличающиеся глубиной философско-религиозной мысли и образностью.

В монографии «Литература и театр древней Индии: исследования и переводы» (2008) собраны работы разных лет по истории древнеиндийской литературы и театра. Источниками, на которые опирался автор, являются тексты буддийского канона, эпос, произведения поэтов древности — Ашвагхоши и Калидасы. Автор приводит собственные переводы фрагментов теоретических сочинений о литературном искусстве и театральной эстетике.

Основные работы 
 Анандавардхана. Дхваньялока (Свет дхвани) / Пер. Ю. М. Алихановой. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып. 39). М.: Наука (ГРВЛ), 1974. 304 с.
 Учение Абхинавагупты об эстетическом переживании (по тексту «Лочаны») // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1972. М.: Наука, ГРВЛ, 1977. С. 174—193.
 Индийская лирика II—X веков. / Пер. с пракрита и санскрита Ю. Алихановой и В. Вертоградовой. М.: Наука, 1978. 206 с.
 О двух диалогических песнях палийского // Древняя Индия. Язык. Культура. Текст. М., 1985. С. 66-75.
 К истокам древнеиндийского понятия «раса» // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1985. С. 161—183.
 Буддийские сказания («Утпала». Кн.1) / пер. с пали А. В. Парибка, Ю. М. Алихановой. СПб.: Утпала, 1992. 160 с.
 Бхамаха о видах поэзии // У времени в плену. Памяти Сергея Сергеевича Цельникера. М.: Восточная литература, 2000.
 Образ ашрамы в древнеиндийской литературной традиции // Петербургский рериховский сборник. СПб., 2002. Т. 5.
 Литература и театр древней Индии: исследования и переводы. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2008. 287 с.
 Два этюда об эпической «Шакунтале» // Indologica. Сб. статей памяти Т. Я. Елизаренковой, серия Orientalia et Classica: Труды Института Восточных культур и античности. М., 2012.Т. 2. С. 63-94.

Примечания

Литература 
 Алиханова Юлия Марковна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 1. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 44.

Ссылки 
 Ю. М. Алиханова на сайте Летопись Московского университета.
 Ю. М. Алиханова на сайте ИСТИНА МГУ.

Индологи СССР
Индологи России
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Женщины-учёные XX века